Hartmannus Hartmanni ist der Name folgender Personen:

 Hartmannus Hartmanni (Kanoniker) (~1472–1510), deutscher Rechtsgelehrter und Kanoniker
 Hartmannus Hartmanni der Ältere (~1495–1547), kurpfälzischer Kanzler und Hochschullehrer
 Hartmannus Hartmanni der Jüngere (1523–1586), kurpfälzischer Rechtswissenschaftler